Холі́н — вітамін групи B, гідроокис 2-оксиетилтриметиламонію.

 Холін Ігор Сергійович (1920—1999) — російський поет і прозаїк, учасник Ліанозовської групи
 Холін Олександр Борисович (1983—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хо́лін Юрій Валентинович (1962—2017) — український хімік, професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.